Севеж () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бендзинский повят, Силезское воеводство. Население 12 238 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Брудзовице
 Дзевки
 Голуховице
 Лесняки
 Нова-Вёска
 Подварпе
 Тулишув
 Варенжын
 Войковице-Косцельне
 Желиславице

Соседние гмины 
 Домброва-Гурнича
 Гмина Козегловы
 Гмина Лазы
 Гмина Меженцице
 Мышкув
 Гмина Ожаровице
 Поремба

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Силезского воеводства